Fernando Martinuzzi – calciatore argentino
 Giorgio Martinuzzi – cardinale ungherese
 Giuseppina Martinuzzi – pedagogista italiana
 Napoleone Martinuzzi – scultore, imprenditore ed artista del vetro italiano